Broichhausen bezeichnet:

den  Ort
 Broichhausen (Rhein-Berg), die Gesamtortsbezeichnung für die beiden Orte gleichen Namens in Bergisch Gladbach und Kürten
 Broichhausen (Bergisch Gladbach),  ein Ort im Stadtteil Bärbroich von Bergisch Gladbach
 Broichhausen (Kürten), ein Ort in der Gemeinde Kürten
 Broichhausen (Hennef Sieg),  ein Ortsteil von Kurscheid im Gebiet der Stadt Hennef (Sieg)
 Motte Broichhausen, eine Motte bei Kircheib, Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

den Familiennamen Broichhausen
 Gottfried Broichhausen (1616–1694), deutscher Abt im Kloster Heisterbach

Das „i“ hinter dem „o“ ist ein stummes Dehnungs-i.

Siehe auch:
 Brochhaus
 Brochthausen
 Bruchhausen